Виктор Веретенников:
 Веретенников, Виктор Александрович (род. 1940) — украинский политический деятель, депутат Верховной рады.
 Веретенников, Виктор Владимирович (род. 1949) — советский тяжелоатлет.
 Веретенников, Виктор Григорьевич (1938—2008) — советский и российский учёный-механик.